Taleleu (jurista), jurista romà d'Orient 
 Tal·leleu d'Eges, metge i sant cristià